Лаклан Рики Брук (; 8 февраля 2001, Аделаида, Австралия) — австралийский футболист, нападающий клуба «Брентфорд», играющий в аренде за клуб «Кру Александра».

Клубная карьера 
Брук — воспитанник клубов «Аделаида Юнайтед» из своего родного города. 14 января 2018 года в матче против «Сиднея» он дебютировал в А-Лиге.

Международная карьера 
В 2016 году в составе юношеской сборной Австралии Брук стал победителем юношеского чемпионата Азии во Вьетнаме.

Достижения 

Международные

 Австралия (до 19)
  Юношеский чемпионат Азии — 2019

Примечания 

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Аделаида Юнайтед»
Игроки ФК «Кру Александра»